De Neoaves is een clade van vogels waartoe bijna alle vogelsoorten behoren, behalve de eendvogels (dat wil zeggen eenden, zwanen en ganzen), de hoenders en de loopvogels (verwanten van de struisvogel).

Toelichting 
De superorde Neoaves is onderdeel van de Neognathae. De andere superorde, de zustergroep van Neoaves, zijn de Galloanserae, waartoe eenden, zwanen, ganzen en hoenders horen. De eerste splitsing binnen de nu levende vogels was die tussen de Paleognathae (de loopvogels) en de Neognathae (de rest van de nu levende vogelsoorten).

Paleontologie
Hoewel het duidelijk geworden is dat de Neoaves al bestaan moeten hebben vóór de K-T-uitstervingsgolf die een einde maakte aan de dinosaurussen en veel andere vormen van leven op aarde, is het niet helemaal duidelijk of de totale verscheidenheid van de Neoaves die de groep vandaag vertoont geheel van ná K-T stamt of voor een deel toch van ervoor.

DNA-onderzoek 
De DNA-resultaten lijken te wijzen op een grote, explosief toenemende soortenrijkdom (radiatie), maar er zijn wel een aantal vroege fossielen die mogelijk aanduiden dat er meer dan één vorm van Neoaves de uitstervingsgolf heeft overleefd. Zij worden voornamelijk met de zeeduikers en de 'oceaanvogels' (albatrossen, stormvogels) in verband gebracht.

 Neogaeornis
 Lonchodytes
 Novacaesareala
 Torotix
 Tytthostonyx

Naast deze enigszins problematische groepen (en hun fossielen) van (meestal) watervogels, onderscheidt men binnen de Neoaves een zeer grote groep vogelsoorten met de niet zo geslaagde groepsnaam (clade) 'landvogels'. Deze indeling is vooral is gebaseerd op DNA-onderzoek. Deze groep bevat de meeste (maar niet alle) landvogels, waarvan de grootste de orde van de Passeriformes of zangvogels is. Meer dan de helft van de vogelsoorten op aarde behoort tot de orde van de zangvogels. Deze orde is daarmee ook de grootste orde van de op het land levende gewervelde dieren.

Indeling 

Cladogram based on Hackett et al. (2008).

Zie ook 
 DNA-onderzoek naar de taxonomie van de vogels

Vogels